Östergötland megye, Svédország egyik megyéje
 Östergötland tartomány, Svédország egyik történelmi tartománya